Die Fotbollsallsvenskan 1940/41 war die 17. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 4. August 1940 und endete am 2. Juni 1941.

Helsingborgs IF holte als erster schwedischer Verein das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. Absteiger in die Division 2 waren IK Sleipner, 1938 noch Meister gewesen, und IK Brage.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Den Torschützenkönig stellte mit Stig Nyström, der 17-mal traf, der Absteiger IK Brage.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1940
Fußballsaison 1940/41